Trenton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Trenton Township, du comté de Williams dans le Dakota du Nord.
 Trenton Township, du comté de Brookings dans le Dakota du Sud.
 Trenton Township, du comté de Henry en Iowa.
 , du comté d'Iredell dans le Kansas.
 Trenton Township, du comté de Grundy dans le Missouri.
 Trenton Township, du comté de Mercer dans le New Jersey.
 , du comté de Delaware dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships